

Geografia 
 Urdaneta, città delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
 Urdaneta, municipalità del Venezuela nello Stato di Aragua
 Urdaneta, municipalità del Venezuela nello Stato di Lara
 Urdaneta, municipalità del Venezuela nello Stato di Miranda
 Urdaneta, municipalità del Venezuela nello Stato di Táchira
 Urdaneta, municipalità del Venezuela nello Stato di Trujillo

Persone 
 Gabriel Urdaneta, calciatore venezuelano
 Orlando Urdaneta, attore venezuelano
 Vivian Inés Urdaneta Rincón, modella venezuelana
 Andrés de Urdaneta, esploratore spagnolo

Altro 
 Diocesi di Urdaneta, diocesi della Chiesa cattolica nelle Filippine
 ARV General Urdaneta (F-23), fregata venezuelana